Villa Eikenhof (Bussum)
Villa Eikenhof (Wouw)